Graziani je italské příjmení, k nositelům patří:

Francesco Graziani (* 1952), italský fotbalista
Girolamo Graziani (1604–1675), italský básník
Rodolfo Graziani (1882–1955), italský maršál a politik

Italská příjmení